Roberts County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Roberts County Courthouse (South Dakota), ID-Nr. 76001755
 Roberts County Courthouse (Texas), ID-Nr. 04000228